Benjamin Seifert (ur. 9 stycznia 1982 r.) – niemiecki biegacz narciarski, zawodnik klubu TSG Bau Hammerbrücke.

Kariera  
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Benjamin Seifert pojawił się 4 grudnia 1999 roku w zawodach FIS Race w Tauplitz, gdzie zajął 36. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W 2000 roku wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Štrbskim Plesie, gdzie na dystansie 30 km techniką klasyczną zajął 26. miejsce. Rok później, podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Karpaczu był dziesiąty w biegu na 10 km klasykiem. Jeszcze lepiej zaprezentował się na Mistrzostwach Świata Juniorów w Schonach, gdzie zajął ósmą pozycję w biegu na 30 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 26 października 2002 roku w Düsseldorfie, zajmując 51. miejsce w sprincie techniką dowolną. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył dwa miesiące później, 25 stycznia 2003 roku w Oberhofie, zajmując 30. miejsce w biegu na 15 km stylem klasycznym. W klasyfikacji generalnej sezonu 2002/2003 zajął ostatecznie 143. miejsce. Jak dotąd najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2006/2007, który ukończył na 76. pozycji. Nie stał na podium indywidualnych zawodów pucharowych, jednak 17 grudnia 2006 roku w La Clusaz wspólnie z kolegami zajął trzecie miejsce w sztafecie.

W 2009 roku Seifert zdobył złoty medal mistrzostw Niemiec w biegu na 10 km stylem dowolnym, a rok później triumfował na tym samym dystansie stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002/2003: 143.
 2004/2005: 158.
 2005/2006: 106.
 2006/2007: 76.
 2007/2008: 138.
 2008/2009: 143.

Miejsca na podium w zawodach chronologicznie 
Jak dotąd Seifert nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Niemieccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1982